Sergueï Morozov (1863-1944), entrepreneur et mécène russe
 Sergueï Morozov (1951-2001), cycliste soviétique
 Sergueï Morozov (1959-), homme politique russe, gouverneur de l'oblast d'Oulianovsk
 Sergueï Morozov (1961-), footballeur ukrainien
 Sergueï Morozov, athlète russe